

Брент — місто, штат Алабама
 Брент — переписна місцевість, штат Флорида
 Брент — переписна місцевість, штат Оклахома